

Patronymie
 Birgit Thumm (1980- ) est une joueuse allemande de volley-ball.
 Helmut Thumm (1895-1977) est un General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.